Citigroup Centre – kompleks biurowy w Londynie
 Citigroup Center – wieżowiec w Nowym Jorku
 Citigroup Center – wieżowiec w Los Angeles
 Citigroup Centre – wieżowiec w Sydney